Kaibach ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Kaibach (Bachtobelbach), linker Oberlauf des Bachtobelbachs (zur Unteren Argen) bis Stämpfle, Stadtteil Leupolz, Wangen im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Kaibach (Echaz), linker Zufluss der Echaz in Betzingen, Stadt Reutlingen, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Kaibach (Kinzig), linker Zufluss der Kinzig auf der Gemeindegrenze von Schenkenzell zur Stadt Schiltach, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Kaibach (Kocher), rechter Zufluss des Kochers in Sindringen, Stadt Forchtenberg, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg. Siehe Liste der Zuflüsse des Kochers
 Kaibach (Rechtenbach), Unterlaufname des Rechtenbachs, rechter Zufluss des Mains bei Lohr am Main, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Kaibach (Riedgraben), rechter Oberlauf des Riedgrabens (zur Tief, zur Aisch) nahe Rüdisbronn, Stadt Bad Windsheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Kaibach (Untere Argen), zuletzt Bachtobelbach, rechter Zufluss der Unteren Argen bei Loch. Stadt Wangen im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Kaibach (Wörnitz), linker Zufluss der Wörnitz in Donauwörth, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Kaibach (Zipfelbach), linker Zufluss des Zipfelbachs (zur Lindach) in Hepsisau, Stadt Weilheim an der Teck, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg

Orte:
 Kaibach (Schenkenzell), Hof im Gemeindeteil Kaltbrunn der Gemeinde Schenkenzell im Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Kaibach, alter Name des Weilers Schöttle (Donauwörth) im Stadtteil Berg von Donauwörth im Landkreis Donau-Ries, Bayern 

Siehe auch:
 Kainbach
 Kalbach